En slynge kan være flere ting
 Slynge (våben) – et middelalderligt kasteinstrument
 Slynge (fototeknik) – et fototeknisk apparatur til gydning af fotoemulsion på et medie, f.x. en fotografisk glasplade
 Slynge (pleje) – bind til opbinding af en dårlig arm
 Slynge (børn) – tørklæde der bruges til at bære børn

Se også
 Honningslynge – hvor rotationen slynger den tyndtflydende honning ud i et kar
 Salatslynge – apparat til uddrivning af væde fra nyskyllet salat
 Slyngestik – et af de simpleste knob der findes